Topolovica (Veliki Grđevac), een plaats in de Kroatische gemeente Veliki Grđevac
 Topolovica (Vrbovsko), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovsko